Мэтт Сервитто (; род. 7 апреля 1965) — американский актёр, наиболее известный благодаря ролям агента ФБР Дуайта Харриса в сериале «Клан Сопрано» и заместителя шерифа Брока Лотуса в сериале «Банши».

Биография 
Мэтт Сервитто родился в Тинеке, Нью-Джерси, а вырос в Детройте, Мичиган. Отец Мэтта по происхождению был итальянцем, а мать — ирландкой. Окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке.

Сервито озвучил Сэма в игре Mafia: The City of Lost Heaven.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки